Albugo — рід грибів родини Albuginaceae. Назва вперше опублікована 1806 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Albugo відносять 70 видів:

Примітки 

Роди грибів
Ооміцети